Erwartungshorizont steht für:

 Erwartungshorizont (Literatur) in der Literaturwissenschaft
 Erwartungshorizont (Didaktik) in der Didaktik